Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Tomasza:

W Polsce 
 Kościół św. Tomasza w Krakowie (nieistniejący) znajdował się przy dzisiejszej ulicy Stolarskiej
 Kościół św. Tomasza Apostoła w Krakowie na rogu ulic Szpitalnej i św. Tomasza
Kościół św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu na skrzyżowaniu ulic Orlej, Będzińskiej i Nowopogońskiej
 Kościół św. Tomasza Apostoła w Warszawie
 Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu

Na świecie 
 Kościół św. Tomasza w Lipsku
 Kościół św. Tomasza w Pradze
 Bazylika św. Tomasza w Santhome
 Kościół św. Tomasza w Strasburgu

Tomasz Apostoł, św.
!